Gallaher ist der Name von
 David Gallaher (1873–1917), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Gallaher  bezeichnet das Unternehmen
 Gallaher Group, ehemaliger britischer Tabakwarenhersteller und Tabakwarengroßhändler

Sonstiges:
 Gallaher Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Gallagher